Христо Ганев може да се отнася за:
 Христо Ганев (1874 – 1957) – български химик;
 Христо Ганев (1924 – 2021) – български сценарист;
 Христо Ганев (? – 2008) – български географ;

Вижте също 
 Христо Ганов